Eurytheca är ett släkte av svampar. Eurytheca ingår i familjen Myriangiaceae, ordningen Myriangiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Eurytheca